Le nom de Parti français peut désigner :
 le parti français à Washington, aux États-Unis dans les années 1790 ;
 le Parti français, en Grèce au  ;
 le Parti français national-collectiviste, en France entre 1934 et 1944.